Ernst-Moritz-Arndt-Haus ist der Name folgender Bauwerke mit Bezug zu Ernst Moritz Arndt:
 Ernst-Moritz-Arndt-Haus (Bonn), Wohn- und Sterbehaus des Dichters
 Ernst-Moritz-Arndt-Haus (Essen), Gemeindezentrum in Rüttenscheid
 Ernst-Moritz-Arndt-Haus (Rügen), Geburtshaus Arndts in Groß Schoritz
 Ernst-Moritz-Arndt-Haus (Stettin)